Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Gretchen Magers 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Assente
 Jana Novotná (semifinali)
 Barbara Paulus (primo turno)

 Nataša Zvereva (semifinali)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Samantha Smith (secondo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Leila Meskhi (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Claudia Porwik (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1990